Chris Beech ist der Name folgender Personen:

* Chris Beech (Fußballspieler, 1974) (* 1974), englischer Fußballspieler und -trainer 
 Chris Beech (Fußballspieler, 1975) (* 1975), englischer Fußballspieler